Los ácidos zaragozicos son una familia de productos naturales producidos por los hongos. Los primeros ácidos zaragozicos caracterizados, A, B y C, fueron aislados respectivamente de: un cultivo estéril no identificado, el ATCC 20986, del hongo Sporormiella intermedia, ATCC 20985, y del Leptodontium elatius, ATCC 70411. Dicho cultivo no identificado se obtuvo de una muestra de agua del río Jalón a las afueras de la ciudad aragonesa de Zaragoza (España). Esta familia de productos naturales posee un único núcleo de 4,8-dioxabiciclo[3.2.1]octano, y varían en las cadenas laterales alquilo-1 y 6-acilo.

Usos 
Los ácidos zaragozicos son potentes inhibidores de la escualeno sintasa  de la S. cerevisiae, y de otros hongos e incluso mamíferos y, por tanto, los inhibidores de la síntesis de esteroles. La escualeno sintasa es la primera enzima comprometida en la síntesis de esteroles, que cataliza la condensación reductora del pirofosfato de farnesilo para formar escualeno. Como inhibidor de la escualeno sintasa, el ácido zaragozico produce niveles de colesterol en plasma más bajos en los primates. El tratamiento en ratas con ácido zaragozico A causó un aumento en la transcripción a ARN mensajero de los receptores hepáticos de LDL (Lipoproteínas de Baja Densidad por sus siglas en inglés).

Ácido zaragócico D y D2 han sido aislados de los hongos queratinofílicos Amauroascus niger.

Referencias 

Ácidos tricarboxílicos